Boat Lake ist der Name mehrerer Seen:

in den Vereinigten Staaten
 Boat Lake (Alaska)
 Boat Lake (Dixie County, Florida)
 Boat Lake (Hillsborough County, Florida)
 Boat Lake (Seminole County, Florida)
 Boat Lake (Washington County, Florida)
 Boat Lake (Indiana)
 Boat Lake (Michigan)
 Boat Lake (New Mexico)
 Boat Lake (Horry County, South Carolina)
 Boat Lake (Marion County, South Carolina)
 Boat Lake (Texas)

in Kanada:
 Boat Lake, Cedar Trail, Ontario, Canada
 Boat Lake, Ranger Lake Road, Ontario, Canada
 Boat Lake, Batnuni Road, Nazko, Cariboo Regional District, British Columbia, Canada